Der Name Villarsel bezeichnet verschiedene Orte im Kanton Freiburg, Schweiz:
 die Gemeinde Villarsel-sur-Marly im Saanebezirk 
 die frühere Gemeinde Villarsel-le-Gibloux, seit 2016 zur Gemeinde Gibloux gehörend 

Siehe auch:
 Villarzel